Легування у напівпровідниковій технології — додавання домішок до власного напівпровідника з метою модифікації типу провідності.
 Легування в металургії — це технологія покращення певних властивостей металу шляхом додавання в нього спеціальних домішок.
 У ювелірній справі лігатура — добавка неблагородного металу.